Kaplí zasvěcených Panně Marii Růžencové je více:

V Česku 
 Kaple Panny Marie Růžencové (Albrechtice v Jizerských horách), okres Jablonec nad Nisou
 Kaple Panny Marie Růžencové (Borač), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie Růžencové (Červený Újezdec), okres Písek
 Kaple Panny Marie Růžencové (Česká), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie Růžencové (Dolní Smrčné), okres Jihlava
 Kaple Panny Marie Růžencové (Duchcov), okres Teplice, zaniklá
 Kaple Panny Marie Růžencové (Hradec-Nová Ves), okres Jeseník
 Kaple Panny Marie Růžencové (Chlebičov), okres Opava
 Kaple Panny Marie Růžencové (Jetišov), okres Strakonice
 Kaple Panny Marie Růžencové (Kyjov), okres Žďár nad Sázavou
 Kaple Panny Marie Růžencové (Loučky), okres Nový Jičín
 Kaple Panny Marie Růžencové (Ludéřov), okres Olomouc
 Kaple Panny Marie Růžencové (Ludkovice), okres Zlín
 Kaple Panny Marie Růžencové (Malé Hradisko), okres Prostějov
 Kaple Panny Marie Růžencové (Pernštejnské Jestřabí), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie Růžencové (Podeřiště), okres Prachatice
 Kaple Panny Marie Růžencové (Podolí), okres Uherské Hradiště
 Kaple Panny Marie Růžencové (Prosatín), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie Růžencové (Radvánov), okres Písek
 Kaple Panny Marie Růžencové (Salaš), okres Zlín
 Kaple Panny Marie Růžencové (Spešov), okres Blansko
 Kaple Panny Marie Růžencové (Strhaře), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie Růžencové (Traplice), okres Uherské Hradiště
 Kaple Panny Marie Růžencové (Zblovice), okres Znojmo
a další...

Na Slovensku 
 Kaple Panny Marie Růžencové (Dúbravka), hlavní město Bratislava
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Panny Marie Růžencové